Тримата мускетари може да се отнася за:
 Тримата мускетари – роман от Александър Дюма
 Тримата мускетари – филм от 1959 г.
 Тримата мускетари – филм от 1993 г.
 Тримата мускетари – филм от 2011 г.